В соревнованиях по футболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 приняли участие 12 команд по 18 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 25 июля 2012 года, когда начались соревнования.

Группа E

Бразилия

Великобритания

Камерун

Новая Зеландия

Группа F

Канада

Швеция

ЮАР

Япония

Группа G

Колумбия

КНДР

США

Франция

Ссылки 
 Футбол на официальном сайте Игр

Составы футбольных команд на Олимпийских играх